Ключко Олександр Михайлович (11 липня 1984) — український боксер-любитель, семиразовий чемпіон України
 Ключко Анна Іванівна (1892–1988) — українська письменниця, мемуарист, публіцист. 
 Ключко Зоя Федорівна — український ентомолог.

Див. також 
 Ключка
Українські прізвища